Fenestellaceae är eller var en familj av svampar. År 2012 ingick enligt Catalogue of Life Fenestellaceae i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa var tillhörigheten istället klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. År 2020 angav Dyntaxa taxonet som ogiltigt, medan uppgifterna i Catalogue of Life kvarstod.

Källor

Sporsäcksvampar
Fenestellaceae